Michael Woods (aktor)
 Michael Woods (polityk)
 Michael Woods (piłkarz)
 Michael Woods (kolarz)
 Michael Woods (łyżwiarz)